Se conoce como Miss o Reina de belleza a una señorita que ha ganado un concurso de belleza:                 

 Miss Mundo (1951)
 Miss Universo (1952)
 Miss Internacional (1960)
 Miss Intercontinental (1973)
 Miss Tierra (2001)
 Miss Reina Internacional del Turismo (2004)

Concursos regionales 
 Miss Europa (1928)
 Reina Internacional del Café (1957)
 Miss Asia-Pacífico (1968)
 Miss América Latina (1981)
 Miss Italia en el Mundo (1991)
 Reina Sudamericana (1991, actualmente Reina Hispanoamericana)
 Miss Mesoamérica (1992)
 Miss Interamérica (2007)
 Miss Travel Venezuela  (2020)

Concursos nacionales 
 Miss América
 Miss Argentina
 Miss Bielorrusia
 Miss Bolivia
 Miss Chile
 Miss Colombia
 Miss Costa Rica
 Miss Ecuador
 Miss España
 Miss Francia
 Miss Guatemala
 Miss Italia
 Miss México
 Miss Panamá
 Miss Paraguay
 Miss Suecia
 Miss USA
 Miss Venezuela
 Miss Vietnam